Утю́г:
 Утюг — бытовой прибор, средство для глажения.
 Утюг (небоскрёб) — небоскрёб в Нью-Йорке, на Манхэттене.
 Утюг — одно из названий фарцовщиков в СССР